Spout Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spout Springs (Kentucky)
 Spout Springs (North Carolina)
 Spout Springs (Tennessee)

Spout Springs steht für:
 Spout Springs Ski Area, Skigebiet in den Blue Mountains in Oregon